End (album)
 End (klawisz)

Zobacz też 
 The End